Marengo puede referirse a:

Apellido 

 Marengo (apellido), apellido.

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 

 Condado de Marengo, un condado de Alabama;
 Marengo, ciudad del estado de Illinois;
 Marengo, ciudad del estado de Iowa;
 Marengo, lugar designado por el censo del estado de Wisconsin;
 Marengo, pueblo del estado de Indiana;
 Marengo, pueblo del estado de Wisconsin;
 Marengo, villa del estado de Ohio;
 Municipio de Marengo, municipio del estado de Illinois;
 Municipio de Marengo, municipio del estado de Iowa;
 Municipio de Marengo, municipio del estado de Míchigan;

en Italia 

 Bosco Marengo, localidad y comune italiana de la región del Piamonte;

en Argelia 

 Hadjout, llamada Marengo durante la colonización francesa.

Miscelánea 

 el color gris marengo;
 un hombre de la mar, en Málaga;
 el caballo de Napoleón así llamado;
 la batalla de Marengo, habida el 14 de junio de 1800 en el Piamonte, Italia;
 el pollo a la marengo, supuesta receta improvisada que usó el cocinero de Napoleón para prepararle con urgencia un plato que pidió tras ganar la batalla anterior;
 la estación de Marengo-SNCF del metro de Toulouse.
 la Finca Marengo, Campus Rural de la Universidad Nacional de Colombia.

Referencias